Isabella Francken was een Zuid-Nederlands kunstschilderes, die actief was in het begin van de 17e eeuw. Ze maakte deel uit van een grote kunstenaarsfamilie.

Leven
Over het leven van Isabella Francken is vrijwel niets bekend. Ze was de dochter van de kunstschilder Hiëronymus Francken I.

Werk
Er zijn slechts een paar werken aan Isabella Francken toegeschreven, waaronder De Kruisweg en Heksentafereel, beide in olieverf op koper geschilderd. Dit zijn voornamelijk historie- en genrestukken, die in hun stijl representatief zijn voor het atelier van de schildersfamilie Francken.

De kruisweg toont de ontmoeting tussen Christus en de heilige Veronica. Het is links onderaan gesigneerd en gedateerd I. Franck.F/1631.
De kruisweg is vergelijkbaar met twee groepen schilderijen van haar neef Frans Francken II met hetzelfde onderwerp. Deze werken worden in het algemeen gedateerd in het eerste decennium van de 17de eeuw, of als circa 1618. Afgebeeld is de ontmoeting tussen Christus, die bezweken is onder het gewicht van het kruis, en Veronica, een vrouw die in het publiek stond en met haar sluier Christus gezicht schoonveegde. Zijn beeltenis bleef volgens de overlevering achter op de sluier. Dit werk werd in 2009 geveild in Londen.

Heksentafereel toont een bijeenkomst van heksen in een kamer. De compositie vertoont gelijkenissen met die van haar neven Frans Francken II en Hiëronymus Francken II over hetzelfde onderwerp. Dit werk werd in 2002 geveild in Wenen bij veilinghuis Dorotheum.

Stamboom van de familie Francken

Zuid-Nederlands kunstschilder (voor 1830)
Persoon in de Nederlanden in de 17e eeuw
17e-eeuws schilder